Раціоналізм - філософська течія в процесі пізнання надає перевагу розуму перед досвідом, протилежна емпіризму.
 Критичний раціоналізм - напрям у філософії науки заснований Карлом Поппером.
 Раціоналізм (архітектура)
 Раціоналізм (радянська архітектура)